Лашоссе́-дю-Буа́-д'Екю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 39 км на південь від Ам'єна, 16 км на північ від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 71 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 202,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лашоссе-дю-Буа-д'Екю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лашоссе-дю-Буа-д'Екю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза